est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

Le nom de famille Kumagai est notamment porté par :
 Kumagai Naozane (1141-1208), samouraï de la fin de l'ère Heian (794–1185) ;
 Jirō Kumagai (1906-), acteur japonais ;
 Motoichi Kumagai (1909-2010), photographe japonais ;
 Jirō Kumagai (1909-1943), ancien boxeur professionnel japonais ;
 Gorō Kumagai (1932-), peintre et graveur japonais ;
 Denice Kumagai (1956-), actrice américaine ;
 Koji Kumagai (1975-), footballeur japonais ;
 Saki Kumagai (1990-), footballeuse internationale japonaise.

Autre 
 Kumagai-shuku, huitième des soixante-neuf stations du Nakasendō, une ancienne route, au Japon.
 Le remords de Kumagai, conte japonais qui retrace l'histoire du samouraï Kumagai Naozane.